Bourrage est un nom qui peut désigner :
 bourrage, action de compresser du ballast lors de travaux ferroviaires ;
 Bourrage (mécanique)
 en cryptographie, bourrage, ajout de données supplémentaires.

Voir aussi 
 En transmission de données et en télécommunication, bourrage de bits, l'insertion dans des données de bits ne contenant pas d'information
 Bourrage d'imprimante : dysfonctionnement d'un dispositif d'impression (imprimante, flasheuse, photocomposeuse, etc.) causé par une introduction incorrecte du papier, induisant le blocage des mécanismes de l'appareil